Eichenrode ist ein deutscher Name von Orten, die heute in  Russland bzw. Polen liegen:
 Eichenrode (bis 1936: Szargillen, 1936–1938 Schargillen), Kreis Labiau, Ostpreußen, seit 1946: Bogatowo (Kaliningrad, Polessk), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Eichenrode (bis 1937: Tzschecheln), Kreis Sorau, Brandenburg, seit 1945: Dębinka (Trzebiel), Dorf im Powiat Żarski, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Eichenrode, Kreis Wirsitz, Posen, seit 1945: Izdebki (Łobżenica), Dorf im Powiat Pilski, Woiwodschaft Großpolen, Polen

Eichenrode ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Hertz-Eichenrode (* 1932), deutscher Geschichtswissenschaftler und Hochschullehrer